NGC 1545 (другое обозначение — OCL 399) — рассеянное звёздное скопление в созвездии Персея. Открыто Уильямом Гершелем в 1790 году.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

В красных гигантах, являющихся членами этого скопления, имеется дефицит элементов группы железа (металличность ), а также кислорода, углерода и лития, но содержание натрия и азота немного повышено. Возраст скопления около 90 млн лет.

Примечания 

1545
Персей (созвездие)
Рассеянные скопления